Coenonympha bicolor är en fjärilsart som beskrevs av Peerdeman 1962. Coenonympha bicolor ingår i släktet Coenonympha och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
bicolor